Ecliptica steht für:

 Ecliptica (Album), erstes Studioalbum der finnischen Power-Metal-Band Sonata Arctica
 Ecliptica (Band), österreichische Metal-Band